Constien ist der Familienname folgender Personen:

Sebastian Constien (* 1979), deutscher Kommunalpolitiker 
Valerie Constien (* 1996), US-amerikanische Leichtathletin